Nyssia florentina är en fjärilsart som beskrevs av Stefanelli 1882. Nyssia florentina ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
florentina